ITL steht für:
 Italienische Lira, die frühere italienische Währungseinheit
 die in Dresden ansässige ITL Eisenbahngesellschaft
 IsoThermer Lastkonverter. Ein ITL ermöglicht die Konstruktion wärmebrückenfreier Tageslichtelemente.
 International Transaction Log. Das Internationale Register für Emissionszertifikate aus dem Kyoto-Protokoll
 Isprawitelno-trudowoj lager, „Besserungsarbeitslager“ bzw. Straflager des sowjetischen GULag-Systems
 International Tractors Limited, ein indischer Traktorenhersteller

itl steht für:
 Itelmenische Sprache (ISO-639-3-Code), tschuktscho-kamtschadalische Sprache in Russland im Autonomen Kreis der Korjaken

ITL